Kristoffersen ist der Familienname folgender Personen:

 Asmund Kristoffersen (* 1944), norwegischer Politiker
 Bo Kristoffersen (* 1967), dänischer Springreiter und Nationaltrainer
 Christin Kristoffersen (* 1973), norwegische Politikerin
 Dan Kristoffersen (* 1983), norwegischer Musiker
 Dorthe Kristoffersen (1906–1976), grönländische Künstlerin
 Eirik Johan Kristoffersen (* 1969), norwegischer Brigadegeneral
 Emilie Kristoffersen (* 1991), norwegische Skilangläuferin
 Freddy Kristoffersen (1944–2006), norwegischer Sänger
 Frida Strand Kristoffersen (* 1993), norwegische Biathletin
 Frode Arnfinn Kristoffersen, norwegischer Offizier und Leiter des Forsvarets spesialkommando (FSK)
 Gerd Janne Kristoffersen (* 1952), norwegische Politikerin
 Henning Kristoffersen (* 1968), norwegischer Sozialanthropologe
 Henrik Kristoffersen (* 1994), norwegischer Skirennläufer
 Herman Kristoffersen (* 1947), norwegischer Politiker
 Johan Kristoffersen (* 1988), schwedischer Autorennfahrer, siehe Johan Kristoffersson
 Julian Kristoffersen (* 1997), norwegischer Fußballspieler
 K'itura Kristoffersen (* 1939), grönländische Künstlerin
 Karl Kristoffersen (* 1943), grönländischer Künstler
 Kasper Kristoffersen (* 1976), dänischer Poolbillardspieler
 Kristian Kristoffersen (* 1988), grönländischer Biathlet
 Kristoffer Kristoffersen (1902–1970), grönländischer Künstler
 Lone Kristoffersen, dänische Curlerin
 Mads-Kristoffer Kristoffersen (* 1983), dänischer Fußballschiedsrichter
 Marthe Kristoffersen (* 1989), norwegische Skilangläuferin
 Per Kristoffersen (* 1937), norwegischer Fußballspieler
 Ronny Kristoffersen, norwegischer Regisseur, Moderator und Fotograf
 Sara Kristoffersen (1937–2008), grönländische Künstlerin
 Silvia Kristoffersen Kosmo (* 1977), norwegische Politikerin
 Simon Kristoffersen (1933–1990), grönländischer Künstler
 Thomas Langerud Kristoffersen (* 2000), norwegischer Handballtorwart
 Thorleif Kristoffersen (1900–1971), norwegischer Segler
 Tom Kristoffersen (* 1976), norwegischer Fußballspieler
 Trygve Kristoffersen (1892–1986), norwegischer Turner
 William Kristoffersen (* 1951), norwegischer Musiker

Siehe auch:

 Christoffersen
 Christophersen
 Christopherson
 Kristofferson